A Happy Town é uma franquia de loja de brinquedos inspirada no modelo americano de criação de pelúcias - fabrica bichinhos que podem ser totalmente personalizados, inclusive podem ser feitos pelos próprios compradores.

Batizados de Amigos, os bichinhos de pelúcia da marca podem ser criados passo a passo, em 10 máquinas cenográficas. Os passos para criar o seu bichinho vão desde a espécie do animal, roupa, perfume, acessórios, mensagem (pode ser gravada com a própria voz do comprador), até a escolha da característica principal de sua personalidade. Ele pode ser honesto, corajoso, alegre, bem humorado, companheiro e ter muitas outras qualidades, que vêm descritas na certidão de nascimento.

A empresa tem uma loja virtual desde 2004, onde as crianças podem montar seus próprios bichinhos virtuais. Em 2009, foi premiada pela Warner Bros entre os melhores do ano.

Ligações externas 

 Site oficial (Em português)

Empresas dos Estados Unidos